Classement par ordre alphabétique du prénom
 Danny Stam (1972-), coureur cycliste sur piste néerlandais ;
 Debby Stam (1984-), joueuse néerlandaise de volley-ball ;
 Esther Stam (1987-), judokate néerlandaise et géorgienne ;
 Jaap Stam (1972-), footballeur néerlandais ;
 Jessica Stam (1986), top-model canadien ;
 Lauren Stam (1994-), joueuse de hockey sur gazon néerlandaise ;
 Mart Stam (1899-1986), architecte, urbaniste et designer néerlandais ;
 Ron Stam (1984-), footballeur néerlandais. 

Patronyme néerlandais